Алфавит национальных языков Нигера — сводный алфавит для записи языков Нигера. Используется для записей языков зарма, канури, тамашек, фула и хауса. Алфавиты были утверждены в 1966 году и пересматривались в 1981 и 1999 годах.

Алфавиты

Примечания 

Языки Нигера
Нигер